Drevo je pogosta rastlina.

Drevo je lahko tudi:
 drevo (teorija grafov), povezani graf brez ciklov
 drevo (teorija števil), v teoriji števil
 drevo (podatkovna struktura), računalniška podatkovna struktura
 družinsko drevo, v rodoslovju
 drevo življenja
 božično drevo